Steinmüller ist der Familienname folgender Personen:

 Angela Steinmüller (* 1941), deutsche Mathematikerin und Science-Fiction-Autorin
 Carl Hugo Steinmüller (1872–1959), deutscher Industrieller
 Christian Steinmüller (* 1927), deutscher Politiker (NDPD); Mitglied des Staatsrates der DDR
 Christian Gottlob Steinmüller (1792–1864), Orgelbaumeister
 Doris Steinmüller (* 1945), deutsche Schauspielerin
 F.W. Steinmüller, Bankgesellschaft (Mädlerpassage)
 Hanna Steinmüller (* 1993), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen) und Sozialwissenschaftlerin
 Johann David Steinmüller (1708–1767), deutscher evangelisch-lutherischer Theologe
 Johann Rudolf Steinmüller (1773–1835), Schweizer Pfarrer und Pädagoge

 Karl Steinmüller (1901–1977), deutscher Archivar, Leiter des Stadtarchivs in Zwickau
 Karlheinz Steinmüller (* 1950), deutschsprachiger Science-Fiction-Autor
 Lebrecht Steinmüller (1838–1899), deutscher Ingenieur und Mitbegründer der L. & C. Steinmüller GmbH
 Maria Zierer-Steinmüller (1895–1979), deutsche Schriftstellerin
 Martin Steinmüller (* 1929), deutscher Gynäkologe
 Thaddäus Steinmüller (1725–1790), Hornist im Orchester des Fürsten Esterhazy unter Joseph Haydn
 Werner Steinmüller (* 1954), deutscher Wirtschaftsingenieur und Bankmanager
 Wilhelm Steinmüller (1934–2013), deutscher Theologe, Jurist, Informatiker, Hochschullehrer, Heilpraktiker für Psychotherapie

Steinmüller ist der Name folgender Unternehmen:

 L. & C. Steinmüller GmbH, Gummersbach, ehemalige Dampfkesselfabrik für Großdampferzeuger